Stichting Vriendschapsbanden Nederland Suriname (2008-heden), een Nederlandse ideële stichting
 Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij (1920-1970), een voormalige Nederlandse rederij
 Vlaamsch Nationaal Syndicaat (1929-1936), een voormalige Vlaams-nationalistische vakbond